Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Яна Новотна і Гелена Сукова з рахунком 6–4, 7–5.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= К Адамс Л Макніл
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л Корсато Г Спранг
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Дж Бірн Дж Тремеллінг
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л Феррандо С Голеш
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П Параді К Суїр
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= П Лангрова Р Зрубакова
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Н Тозья Ю Візнер
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= К Коде-Кільш Б Шултс
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= С Коллінз Дж Смоллер
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М Кідовакі Е Скотт
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Е Крапль Г тер Рієт
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К Редфорд Л Спейдя
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Г Кастро К Мартінес
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Ш Фолтс Нана Міягі
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= К Джордан Е Смайлі
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= К Адамс Л Макніл
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=8
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Дж Бірн Дж Тремеллінг
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= П Параді К Суїр
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= Н Тозья Ю Візнер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=16
| RD2-team05={{nowrap| К Коде-Кільш Б Шултс}}
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=77| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=
| RD2-team06= М Кідовакі Е Скотт
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Г Кастро К Мартінес| RD2-score07-1=7| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=3
| RD2-team08= К Джордан Е Смайлі
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=1

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= К Адамс Л Макніл
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=14
| RD3-team02= Н Тозья Ю Візнер| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6'''

| RD3-seed03=16
| RD3-team03=

Секція 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=

Посилання 
 Main draw 

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, жінки, парний розряд
1990 у французькому спорті